Hannikainen ou Hännikäinen sont des patronymes finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1946-2012), compositrice finlandais
 (1915-1989), diplomate et ambassadeur finlandais
Ilmari Hannikainen (1892-1955), pianiste et compositeur finlandais
Markus Hännikäinen (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace
Pekka Hannikainen (1854-1924), compositeur et chef de chœur finlandais
 (1813-1899), écrivain et journaliste finlandais
Tauno Hannikainen (1896-1968), violoncelliste et chef d'orchestre finlandais
Väinö Hannikainen (1900-1960), compositeur et harpiste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois